H+H International A/S — один из крупнейших производителей газобетона в Европе.

Деятельность компании

В мире 
Под торговой маркой Siporex он работает на рынках Финляндии, Швеции, Норвегии и Германии. В 2005 году компания приобрела четыре завода в Польше. Занимает второе место по объёму производства газобетона в Европе. Оборот в 2006 году составил 223 млн евро.

В России 
В 2009 году «Х+Х Рус», российская дочерняя структура компании в поселке Кикерино Волосовского района Ленинградской области запустила завод по выпуску газобетона с проектной мощностью 400 тыс. кубометров в год.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании 
 
 
 Пористые льготы — Недвижимость и строительство

Производители строительных материалов